«Вэнгард» () — название десяти кораблей КВМС Великобритании:
 HMS Vanguard (1586) — 31-пушечный галеон, спущенный на воду в 1586 году
 HMS Vanguard (1631) — 56-пушечный линейный корабль 2 ранга, спущенный на воду в 1631 году
 HMS Vanguard (1678) — 90-пушечный линейный корабль 2 ранга, спущенный на воду в 1678 году
 HMS Vanguard (1748) — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга, спущенный на воду в 1748 году
 HMS Vanguard (1780) — 4-пушечный шлюп, спущенный на воду в 1780 году
 HMS Vanguard (1787) — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга, спущенный на воду в 1787 году
 HMS Vanguard (1835) — 78-пушечный линейный корабль 3 ранга, спущенный на воду в 1835 году и переименованный в «Аякс» в 1867 году
 HMS Vanguard (1869) — броненосец типа «Одейшес», спущенный на воду в 1869 году
 HMS Vanguard (1909) — линейный корабль типа «Сент-Винсент», спущенный на воду в 1909 году
 HMS Vanguard (1944) — линейный корабль, спущенный на воду в 1944 году
 HMS Vanguard (1992) — атомная подводная лодка, спущенная на воду в 1992 году, головная лодка типа «Вэнгард»

См. также 
 Vanguard